Onderdistrict in Indonesië
 Pakis (Magelang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pakis (Malang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakis (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Pakis (Kradenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pakis (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pakis (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pakis (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pakis (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Pakis (Kunjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Pakis (Panti), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java